Joran (voornaam)
Joran (wind)